Dragão

Animais 

 Dragão-barbudo 
 Dragão-de-komodo
 Dragão-marinho-comum
 Dragão-marinho-folhado

Mitologia 

 Dragão azul
 Dragão chinês
 Dragão coreano
 Dragão da Cólquida
 Dragão volante
 Dragão de Wawel

Entretenimento 

 Dragão Branco
 Dragão Brasil
 Dragão Imperial

Outros 

 Dragão (militar)
 Dragão (zodíaco)
 Dragão (vela)

Desambiguação